Jméno Milica Kostić má více nositelů:
 Milica Kostić (fotbalistka) (* 1997), srbská fotbalistka
 Milica Kostić (studentka) (1956–1974), srbská studentka a oběť sexuálního násilí